Ача-Кайынды — деревня в Ат-Башинском районе Нарынской области Киргизии. Центр Ача-Кайындинского аильного округа.

Река Ача-Кайынды протекает с запада от деревни и впадает в реку Ат-Баши.

Расположен в 35 км южнее областного центра г. Нарын и в 218 км юго-восточнее от столицы Киргизии Бишкека.

По переписи населения 2009 года, в деревне проживало 3712 жителей.

История 
Возникла в 1930 году за счёт заселения кочевыми киргизами. После поселения был организован колхоз им. Орозбекова, первым председателем колхоза был Турдакун Сартбаев, после него председателем был Жантемиров Абдыралы. В деревне были построены улицы, намеченными Т. Сартбаевым и А. Жантемировым при помощи плуга.

В 1932 году колхоз имени Орозбекова был преобразован в три отдельных колхоза: колхоз Ача-Каинды, Ой-Терскен и Жаны-Талап.
В 1933 году колхозы были вновь воссоединены для формирования Ой-Терскенского аильного округа.

До 1958 года называлась деревней Ой-Терскен, а после того, как Баш-Каинды была отделена от сельсовета, деревня была переименована в Ача-Каинды. Деревня ныне называется Ача-Кайынды.

Персоналии 
 Курманбеков, Жумабек (1929—1991) — чабан, Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

Ссылки 
 Ача-Каинды

Появились в 1930 году в СССР
1930-е годы в Киргизии
Населённые пункты Ат-Башинского района